Філіпп I Орлеанський (фр. Philippe, duc d'Orléans; 21 вересня 1640, Сен-Жермен-ан-Ле — 8 червня 1701, Сен-Клу) — молодший син Людовика XIII і Анни Австрійської.
 Філіпп ІІ Орлеанський, Філіпп II, герцог Орлеанський (2 серпня 1674 — 2 грудня 1723) — регент Французького королівства при малолітньому королі Людовіку XV з 1715 по 1723.
 Шарль-Філіп Орлеанський, Принц Шарль-Філіп Марі Луї Орлеанський (нар. 3 березня 1973 в Парижі) — французький аристократ з Орлеанського дому, герцог Анжуйський (з грудня 2004 року).
 Карл II (герцог Орлеану), Карл II Орлеанський (фр. Charles II d'Orléans; 22 січня 1522(15220122), Сен-Жермен-ан-Ле — 9 вересня 1545, Форе-Монтье) — французький принц крові.
 Орлеанський університет, Університет Орлеана (фр. Université d'Orléans) — французький державний університет в Орлеані. 
 Людовик I (герцог Орлеану), Людовик Орлеанський (фр. Louis d’Orléans; нар. 13 березня 1372(13720313) — пом. 23 листопада 1407, Париж, Франція) — герцог Орлеанський (з 1392)
 Людовик III (герцог Орлеанський) (3 лютого 1549, Фонтенбло — 24 жовтня 1550 Мант-ла-Жолі) герцог Орлеанський, другий син і четверта дитина в сім'ї Генріха ІІ — короля Франції.

Див. також
 Орлеанська